

Manga 

 Le Nouveau Monde est le nom de la deuxième partie de la route de tous les périls dans le manga One Piece.

Téléfilm 

 Le Nouveau Monde est un téléfilm américain de 2007 ;
 Le Nouveau Monde est un téléfilm français réalisé par Étienne Dhaene en  2008.

Cinéma et télévision 

 Le Nouveau Monde est un film français réalisé par Jean-Luc Godard pour Rogopag et sorti en 1963 ;
 Le Nouveau Monde est un film suédois réalisé par Jan Troell en 1971 ;
 Le Nouveau Monde est un film français réalisé par Alain Corneau en 1995 ;
 Le Nouveau Monde est un film américain réalisé par Terrence Malick en 2005.

Médias 
 Le Nouveau Monde est une holding de presse française détenue à égalité par NJJ Presse (Xavier Niel) et le milliardaire tchèque Daniel Křetínský, qui en possèdent chacun 49 %, et à 2 % par l'homme d'affaires Matthieu Pigasse, qui en est le gérant-commandité. Elle possède une part de 40 % dans la holding Le Monde Libre, actionnaire majoritaire du Groupe Le Monde.

Autre 
 Hameau de Saint-Haon, en Haute-Loire.

Voir aussi

Notes et références